Zeisig bezeichnet:

 im engeren heutigen Sinne die Gattung der Zeisige (Spinus) mit dem Erlenzeisig
 darüber hinaus verschiedene Arten der Finken aus der früher weiter gefassten Gattung Carduelis, zum Beispiel
 die Gattung der Birkenzeisige (Acanthis) mit dem Birkenzeisig
 volkssprachlich auch den Stieglitz
 den Korsikazeisig
 den Zitronenzeisig

Zeisig ist der Familienname von:
 Ernst Zeisig (?–1901), deutscher Posaunist 
 Max Zeisig (1867–1937), deutscher Maler und Fotograf

Siehe auch:
 Zeissig